NES este abrevierea pentru Nintendo Entertainment System, o consolă de jocuri video pe 8 biți, realizată de Nintendo în 1985.

Nes sau NES se mai poate referi la:

Persoane
 Eeke van Nes (n. 1969), canotor olandez
 Hadriaan van Nes (n. 1942), canotor olandez

Localități
În Norvegia:
 Nes, Akershus, o comună din județul Akershus, Norvegia
 Nes, Buskerud, o comună din județul Buskerud, Norvegia
 Nes, Hedmark, o fostă comună din județul Hedmark, Norvegia
 Nes, Sogn og Fjordane, un sat din comuna Luster, Sogn og Fjordane, Norvegia
 Nes, Sør-Trøndelag, o fostă comună din județul Sør-Trøndelag, Norvegia
 Nes, Vest-Agder, o fostă comună din județul Vest-Agder, Norvegia
 Nes, Ådal, un sat din comuna Ringerike, Norvegia
 Nes, Hole, un sat din comuna Hole, Norvegia

În Olanda:
 Nes, Ameland, un sat din comuna Ameland, Olanda
 Nes, Boarnsterhim, un sat din comuna Boarnsterhim, Olanda
 Nes, Dongeradeel, un sat din comuna Dongeradeel, Olanda
 Nes (Schagen), un sat din comuna Schagen, Olanda
 Nes aan de Amstel, un sat din comuna Amstelveen, Olanda
 De Nes, un sat din comuna Texel, Olanda

În Insulele Feroe:
 Nes, Eysturoy, un sat și comună de pe insula Eysturoy din Insulele Feroe
 Nes, Vágur, un sat din comuna Vágur din Insulele Feroe

Altele 
 Nes, prescurtare de la nescafe
 Nes (gen), un gen din subfamilia Gobiinae
 Nashville Electric Service
 National Election Studies
 Netscape Enterprise Server, fosta denumire a Sun Java System Web Server
 A Nightmare on Elm Street, un film slasher american din 1984
 NISC Export Services

Vezi și
 Ness (dezambiguizare)